Кулібалі́ () — прізвище мовою бамбара.

Відомі носії:

Футбол
 Адама Кулібалі (1980) — малійський футболіст
 Адамо Кулібалі (1981) — французький футболіст
 Ібреіма Кулібалі (*1991) — французький і мавританський футболіст.
 Каліфа Кулібалі (1991) — малійський футболіст
 Кафумба Кулібалі (1985) — івуарійський футболіст
 Коман Кулібалі (1970) — малійський футбольний арбітр

Правителі імперії Сегу
 Бітон Кулібалі (1689—1755) — засновник імперії Сегу.
 Дінкоро Кулібалі (д/н — 1757) — 2-й фаама (володар) імперії Сегу в 1755—1757 роках.
 Алі Кулібалі — 3-й фаама (володар) імперії Сегу в 1757—1759 роках

Інші
 Амаду Гон Кулібалі — 11-й прем'єр-міністр Кот-д'Івуару
 Даніель Уеззен Кулібалі (1909—1958) — президент урядової ради французької колонії Верхня Вольта, нині Буркіна-Фасо
  (1982—2015) — паризький терорист (січень 2015)